Chimirri ist der Familienname folgender Personen:

 Marcelo Chimirri, honduranischer Geschäftsmann
 Sante Chimirri (* 1924), italienischer Filmschaffender
 Vincenzo Chimirri (* 1973), italienischer Springreiter